Andreas Mühling  ist der Name folgender Personen:

* Andreas Mühling (Theologe) (* 1961), deutscher evangelischer Theologe
 Andreas Mühling (Informatiker), deutscher Informatiker